Gidyea Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Gidyea Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Gidyea Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory